Stati Uniti d'America
 Mount Lebanon – città della Parrocchia di Bienville, Louisiana
 Mount Lebanon – sobborgo di Pittsburgh, nella Contea di Allegheny, Pennsylvania